Долиняни — українська субетнічна група, що населяє рівнинну частину Закарпаття України і низку прилеглих до цієї території районів в Словаччині і Румунії.
 Долиняни () — етнографічна група українців у Надсяння

Села:
 Долиняни — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Долиняни — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Долиняни — Львівська область, Львівський район
 Долиняни — Чернівецька область, Дністровський район